Welsede steht für folgende Ortschaften im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen:
 Welsede (Emmerthal), Ort in der Gemeinde Emmerthal 
 Welsede (Hessisch Oldendorf), Ortsteil von Hessisch Oldendorf